Я́ппиля — топоним в России и в Финляндии

 Яппиля — деревня волости Уусикиркко Выборгской губернии Финляндской республики. В декабре 1939 года она почти полностью сгорела. Ныне территория деревни Вишнёвка.
 Яппиля — населённый пункт, входящий в состав муниципалитета Пиексямяки в провинции Южное Саво в Финляндии.
 Яппиля () — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на 83,0 км перегона Приветненское — Куолемаярви линии Зеленогорск — Приморск — Выборг. Ближайший населённый пункт: Вишнёвка.
 Яппиля () — упразднённая волость в Финляндии. 1 января 2004 года была объединена с волостями Пиексямяэн, Маалаискунта и Виртасалми, чтобы сформировать новый город и волость Пиексямяки.
 Яппиля, Аэродром Яппиля (Jäppilän lentokenttä) — недействующий аэродром в Приморском городском поселении Выборгского района Ленинградской области.